"A Flight to Remember" ("Un vuelo para recordar" en Hispanoamérica y "Un vuelo inolvidable" en España) es el décimo episodio de la primera temporada de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Luego de una entrega al planeta Canibalón, Leela, Bender y Fry llegan muy cansados y quieren renunciar, pero el profesor les avisa que les tiene una sorpresa que en realidad eran las vacaciones de la compañía. Todos y sus parejas van al gran crucero espacial Titanic y encuentran, en la ceremonia de entrada al crucero a Zapp Brannigan que va a ser el capitán de la nave lo que molesta mucho a Leela porque Zapp, hacía tiempo la había acosado sexualmente en su nave por lo tanto dejó de admirarlo. Junto con Bender, Fry y Leela vienen Hermes con su esposa; Zoidberg; y Amy quien encuentra a sus padres inesperadamente. A Bender Fry, Leela y Amy los hacen dormir en el peor camarote de la nave y cuando van a entrar allí, una atractiva robot llama la atención de Bender haciendo que se le caigan los ojos y no la vea más lo que lo pone triste. En el comedor, los padres de Amy quieren hacerla casar con un millonario obeso así que se pone a fingir que es la novia de Fry para evitarlos, lo mismo que Leela para evitar a Zapp. Mientras, Zapp le dice a su compañero Kif que es hora de cambiar la ruta y cruzar asteroides, los icebergs del cielo. 

Bender va a apostar al casino y vuelve a ver a la robot en una mesa, esa vez logra hablar con ella quien se presenta como la Condesa de la Roca y se enamoran. Bender miente fingiendo que es millonario. La condesa tiene un brazalete de oro y Bender quiere robárselo pero al estar tan enamorado no lo hace. La condesa lo descubre cuando ve que no puede pagar las bebidas y lo salva de una pelea, aun así lo sigue queriendo. Posteriormente, pasan juntos la noche.
Al día siguiente, Leela gana un concurso de limbo a pesar de no participar en él (Es nombrada ganadora por Zapp) y es invitada a cenar en la mesa del capitán con sus amigos y con Fry. En la cena aparecen los Wong y Zapp y tienen que hacer algo para que no descubran que ninguna es novia de Fry. El capitán se va cuando Kif lo llama avisándole de un agujero negro y Leela se va cuando Fry besa a Amy. 

En un balcón Fry y Leela están a punto de besarse cuando ven el agujero negro y deben huir a las naves de emergencias. Bender va por la condesa y la salva pero una nave se va sin ellos y deben sujetarse de ella aunque pesan demasiado y la condesa muere aspirada por un oyo negro y Bender grita "¡Nooo!" luego de regreso a la tierra Bender se consuela diciendo que aún tiene el brasalete de la condesa pero cuando pregunta a Hermes cuanto vale este contesta que es falso y se termina el episodio con Bender gritando "¡Nooo!".(En España vender no dice nada, solo se pone a llorar)

Referencias culturales 
 El título viene de un famoso documental sobre el RMS Titanic titulado Una noche para recordar.
 Este episodio es una parodia de la película de 1997 Titanic.
 Irónicamente, cuando Zapp Bradigann inaugura el Titanic, lo hace con el frasco de la cabeza de Leonardo DiCaprio, en vez de una botella.
 Cuando la nave empieza a ser atraída por el Agujero Negro solo las turbinas laterales dan marcha atrás y la central está apagada igual que en el RMS Titanic original solo las hélices laterales daban marcha atrás mientras la central se mantenía apagada

Véase también 
 Space Pilot 3000
 The Series Has Landed
 I, Roomate
 Love's Labours Lost In Space
 Fear of a Bot Planet
 A Fishful of Dollars
 My Three Suns
 A Big Piece of Garbage
 Hell Is Other Robots
 Mars University
 When Aliens Attack
 Fry and the Slurm Factory

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 1999